♆ (символ Юникода ) может означать:

 планету Нептун в астрономической и астрологической символике;
 висмут в алхимической символике.